Pius (Latijnse woord voor vroom of trouw) kan meerdere betekenissen hebben:
Een romeinse agnomen of nomen gentile:
Pius
de naam van verscheidenen pausen:
Pius I
Pius II
Pius III
Pius IV
Pius V
Pius VI
Pius VII
Pius VIII
Pius IX
Pius X
Pius XI
Pius XII
Pius XIII, tussen 1998 en 2009 tegenpaus van de kleine conservatieve True Catholic Church